Tippett ist der Familienname folgender Personen:
 Andre Tippett (* 1959), US-amerikanischer Footballspieler
 Dave Tippett (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Joe Tippett (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Keith Tippett (1947–2020), britischer Jazz-Pianist
 Michael Tippett (1905–1998), britischer Komponist
 Owen Tippett (* 1999), kanadischer Eishockeyspieler
 Phil Tippett (* 1951), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tippett (Maryland)
 Tippett (Nevada)

Himmelskörper:
 (4081) Tippett, nach Michael Tippett benannter Asteroid

Siehe auch:
 Tippet